Алексе́й Фёдорович Фёдоров () — советский государственный и партийный деятель, один из руководителей партизанского движения в Великой Отечественной войне, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-майор (09.04.1943).

Биография 
Родился а в селе Лоцманская Каменка Екатеринославской губернии Российской империи (ныне в черте города Днепр). Украинец.

В 1916—1920 годах — работник у подрядчиков. В 1920 году добровольцем вступил в РККА, служил в 9-й кавалерийской и 3-й дивизиях.
В 1924—1929 годах — плотник (крепильщик тоннеля) на Мерефо-Херсонской железной дороге (Екатеринослав).
Член КПСС с 1927 года.
В 1929—1930 годах — старший крепильщик тоннеля на строительстве Рионской ГЭС (Грузия). В 1930—1931 годах — секретарь парторганизации в поселке Мандрыковка (ныне часть Днепропетровска). В 1931 году — старший десятник, замначальника строительства Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1931—1932 годах — курсант шестимесячных курсов техников начального комбината управления железнодорожного строительства в Чернигове, получил квалификацию младшего техника.
В 1932—1933 годах — председатель Корюковского райсовета профсоюзов Черниговской области. С 1933 года — на партийной работе в Черниговской области: до 1934 года — председатель Понорницкой районной контрольной комиссии — замсекретаря райкома партии, в 1934—1936 годах — инструктор Сребнянского и Варвинского райкомов. В 1936—1937 годах — 2-й секретарь, в 1937—1938 годах — 1-й секретарь Лосиновского райкома.

С 1938 года — первый секретарь Черниговского обкома КП(б) Украины.

С сентября 1941 года — первый секретарь Черниговского, с марта 1943 года — также Волынского подпольных обкомов партии, одновременно командир Черниговско-Волынского партизанского соединения НКВД СССР, действовавшего на Украине, в Белоруссии и в Брянских лесах России. В эти годы раскрылся талант Алексея Фёдорова как выдающегося организатора партизанской войны, одного из создателей партизанской тактики. Под его руководством отряды партизан превратились в соединение, осуществлявшее важные боевые операции по уничтожению живой силы и техники врага. Комиссаром в его соединении был Герой Советского Союза В. Н. Дружинин.

С 1944 года — первый секретарь Херсонского, с 1950 Измаильского, с 1952 Житомирского обкомов Компартии Украины.
В 1957—1979 годах — министр социального обеспечения УССР.

Депутат Верховного Совета СССР 2 и 3-го созывов.

Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Авторы памятника — скульптор А. А. Ковалёв, архитектор О. К. Стукалов.

Мемуары и экранизации 
В 1954 году выпустил книгу воспоминаний в трёх томах «Подпольный обком действует», имевшую значительный читательский успех (четвёртый том вышел в 1965). В 1978 вышел одноимённый телевизионный фильм. Роль Фёдорова сыграл Виктор Щербаков. Сам Фёдоров в фильме снялся в документальных сценах.

В 1984 году на киностудии имени Довженко был снят трёхсерийный художественный телефильм «В лесах под Ковелем» о боевых действиях соединения Фёдорова в период «рельсовой войны» второй половины 1943 года. Роль Алексея Фёдоровича в этом фильме сыграл Алексей Булдаков.

Также Фёдоров фигурирует в биографическом сериале «Карастояновы» (1983), где его сыграл Молодцов, Василий Сергеевич.

Награды 
 Дважды Герой Советского Союза (18 мая 1942 и 4 января 1944):
 1942 — Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза т. т. Ковпаку С. А., Копенкину И. И., Сабурову А. Н., Фёдорову А. Ф., особо отличившимся в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков» от 18 мая 1942 года за «отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков»
 1944 — Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении Героев Советского Союза Ковпака Сидора Артемьевича и Фёдорова Александра Фёдоровича второй медалью „Золотая звезда“» от 4 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника, и проявленные при этом отвагу и геройство и особые заслуги в развитии партизанского движения на Украине»
 Восемь орденов Ленина (7.02.1939; 18.05.1942; 23.01.1948; 26.02.1958; 24.04.1961; 23.10.1967; 27.03.1981; 28.03.1986).
 Орден Октябрьской Революции (31.03.1971).
 Орден Суворова I степени (2.05.1945).
 Орден Богдана Хмельницкого I степени (7.08.1944).
 Орден Отечественной войны I (11.03.1985) и II (1.02.1945) степени.
 Орден Трудового Красного Знамени (17.03.1976).
 Орден Красной Звезды (6.11.1945).
 Медали.

Память 

 Бронзовый бюст Алексея Фёдоровича Фёдорова установлен в городе Днепропетровске 9 мая 1948 года в честь трёхлетия победы в Великой Отечественной войне. Бюст снят украинскими властями в ходе вторжения российских войск на Украину.
 Его именем названа улица в городе Торез Донецкой области Украины.
 В днепропетровской средней школе № 107 действует комната-музей Алексея Фёдорова. На здании школы установлена мемориальная доска.
 В Киеве на доме № 9 по улице Заньковецкой, в котором с 1966 по 1989 годы проживал А. Ф. Фёдоров, существовала мемориальная доска.
 В городе Корюковцы Черниговской области, во дворе ЗОСШ № 1 существовал бюст А. Ф. Фёдорова.

Сочинения 
 Последняя зима. — , 1981.
 Подпольный обком действует. — М.: Воениздат, 1955.

Примечания

Литература 
 Князьков А. С. Партизаны — генералы Великой Отечественной войны // Военно-исторический архив. — 2008. — № 5. — С. 113.
 
 
 Партизаны Черниговщины // Огонёк. — 1946. — № 24. — С. 14—15.

Ссылки 
 

Партизаны Великой Отечественной войны
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Дважды Герои Советского Союза
Генерал-майоры (СССР)
Участники Гражданской войны в России
Первые секретари Волынского обкома КП Украины
Первые секретари Житомирского обкома КП Украины
Первые секретари Херсонского обкома КП Украины
Первые секретари Измаильского обкома КП Украины
Первые секретари Черниговского обкома КП Украины
Похороненные на Байковом кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Мемуаристы СССР
Почётные граждане Чернигова
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Министры социального обеспечения Украинской ССР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС